Baltic Volleyball League – torneo di pallavolo femminile dei paesi baltici
 Baltic Volleyball League – torneo di pallavolo maschile dei paesi baltici